Samangān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Samangan (provins), 
 Aībak (provinshuvudstad), Samangan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar